Вы́дрин — русская фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Выдрин, Валентин Феодосьевич (род. 1961) — российский учёный-африканист.
 Выдрин, Дмитрий Игнатьевич (род. 1949) — советский украинский политик, политолог и публицист.
 Выдрин, Иван Ефремович (1908—1987) — участник Великой Отечественной войны, командир орудия, старший сержант. Герой Советского Союза.
 Выдрин, Степан Семёнович (1848—не раньше 1916) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Оренбургской губернии.

Топоним 
 Выдрин — река в России, протекает в Республике Коми.